Turunçlu ist die Bezeichnung folgender Orte in der Türkei:
 Turunçlu (Kozan), Ortschaft im Landkreis Kozan der Provinz Adana
 Turunçlu (Pazarcık), Ortschaft im Landkreis Pazarcık der Provinz Kahramanmaraş
 Turunçlu (Yenişehir), Ortschaft im Landkreis Yenişehir der Provinz Mersin
 Turunçlu (Yüreğir), Ortschaft im Landkreis Yüreğir der Provinz Adana